Forker ist der Familienname folgender Personen:

 André Forker (* 1979), deutscher Rennrodler
 Armin Forker (* 1931), deutscher Kriminologe, Kriminalist und Hochschullehrer
 Heinz Forker (1912–1980), deutscher Tubist
 Maximilian Forker-Schubauer (1844–1932), deutscher Verwaltungsjurist
 Samuel C. Forker (1821–1900), US-amerikanischer Politiker